Venushaar (plant)
 Schaamhaar